Zhan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cheng-Hui Zhan
 Hong-Xi Zhan